Übel ist der Familienname folgender Personen:

 Rolf Übel (* 1956), deutscher Schriftsteller für historische Themen

Siehe auch:
 Das Übel, Mangel am ontologisch Guten
 der negative Grenznutzen
 Uebel
 Übelkeit